Hoferberg ist der Name folgender Orte:

  Hoferberg (Gemeinde Bad Schwanberg), Ortsteil von Bad Schwanberg, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
  Hoferberg (Gemeinde Feistritztal), Ortsteil von Feistritztal, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark